Tuna distrikt kan syfta på:

Tuna distrikt, Medelpad
Tuna distrikt, Småland
Tuna distrikt, Södermanland
Tuna distrikt, Uppland

Se även
Tuna församling
Tuna socken